David Jackson (1934-2005) – attore inglese 
 David Jackson (1947) – musicista inglese
 David Jackson – regista statunitense 
 David Jackson (1982) – cestista statunitense
 David Jackson (1986) – cestista statunitense
 David Jackson (1978) – cestista statunitense
 David Jackson (1949) – pugile ugandese